Кокта́л — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коктал — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Коктал — село в Кербулакском районе области Жетісу.
 Коктал — село в Панфиловском районе области Жетісу.
 Коктал — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Коктал — бывшее село Целиноградского района Акмолинской области, ныне микрорайон Астаны.
 Коктал — село в Аягозском районе области Абай.
 Коктал — село в Урджарском районе области Абай.
 Коктал — аул в Байзакском районе Жамбылской области.
 Коктал — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Коктал — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Коктал — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.

Реки 
 Коктал — река в Таласском регионе. Протекает по территории Таласского района Жамбылской области.

См. также 
 Коктал — блюдо казахской кухни, рыба горячего копчения.